Vija Provinčale ima više značenja:
 Vija Provinčale (Krotone)
 Vija Provinčale (Vareze)